Illa Santa Catalina (Califòrnia), que forma part de l'arxipèlag de les illes Santa Bàrbara, a Califòrnia (Estats Units)
 Illa Santa Catalina (Baixa Califòrnia Sud), illa del golf de Califòrnia, en l'estat de Baixa Califòrnia Sud (Mèxic)
 Illa Santa Catalina (Colòmbia), al Carib, que forma part de l'Arxipèlag de Sant Andrés, Providència i Santa Catalina en el nord-oest de Colòmbia
 Illa Santa Catarina, a la costa de l'estat Santa Catarina (Brasil)
 Illa de Santa Catalina (Espanya), davant de la ciutat de Ceuta (Espanya)
 Illa Catalina (República Dominicana), illa de la província de La Romana.